Massimo Donati (1981-), est un footballeur italien.
Massimo Donati (1967-), est un cycliste italien